Diachrysia zosimi är en fjärilsart som beskrevs av Hübner 1822. Diachrysia zosimi ingår i släktet Diachrysia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Noter

Externa länkar 

Nattflyn
zosimi